Santa Cruz (spanisch/portugiesisch für das „Heilige Kreuz“) steht für:
 Heiliges Kreuz
 Terra da Santa Cruz („Land des heiligen Kreuzes“) – anfänglich eine Bezeichnung für Brasilien

Santa Cruz ist der Familienname folgender Personen:
 Alonso de Santa Cruz (1505–1567), spanischer Historiker und Kartograf
 Andrés de Santa Cruz (1792–1865), Präsident von Peru und Bolivien
 Cora Santa Cruz (1907–2005), chilenische Sängerin, Pianistin und Schauspielerin

 Léo Santa Cruz (* 1988), mexikanischer Boxer
 Marcelo Quiroga Santa Cruz (1931–1980), bolivianischer Politiker
 Rafael Santa Cruz († 2014), peruanischer Musiker, Schauspieler und Autor
 Roque González de Santa Cruz (1576–1628), peruanischer Jesuit und Missionar
 Roque Santa Cruz (* 1981), paraguayischer Fußballspieler
 Victoria Santa Cruz (1922–2014), afroperuanische Komponistin, Choreografin und Aktivistin

Santa Cruz heißen folgende geographische Objekte:
Verwaltungseinheiten:

 Departamento Santa Cruz, Bolivien

 siehe Distrikt Santa Cruz, Verwaltungseinheiten in Peru

Gemeinden, Orte:
 Santa Cruz (Angola), Gemeinde in Uíge, Angola

 Puerto Santa Cruz, Hauptstadt des Departamento Corpen Aike in der Provinz Santa Cruz, Argentinien
 Santa Cruz (Catamarca), Ort in der Provinz Catamarca, Argentinien
 Santa Cruz (La Pampa), Ort in der Provinz La Pampa, Argentinien
 Santa Cruz (La Rioja), Ort in der Provinz La Rioja, Argentinien

 Municipio Santa Cruz, Landkreis im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Santa Cruz de la Sierra, Hauptstadt des Departamento Santa Cruz, Bolivien

 Santa Cruz (Espírito Santo) in Espírito Santo, Brasilien
 Santa Cruz (Paraíba) in Paraíba, Brasilien
 Santa Cruz (Pernambuco) in Pernambuco, Brasilien
 Santa Cruz (Rio de Janeiro), ein Stadtteil von Rio de Janeiro, Brasilien
 Santa Cruz (Rio Grande do Norte) in Rio Grande do Norte, Brasilien
 Santa Cruz Cabrália in Bahia, Brasilien
 Santa Cruz da Baixa Verde in Pernambuco, Brasilien
 Santa Cruz da Conceição in São Paulo, Brasilien
 Santa Cruz da Esperança in São Paulo, Brasilien
 Santa Cruz da Vitória in Bahia, Brasilien
 Santa Cruz das Palmeiras in São Paulo, Brasilien
 Santa Cruz de Goiás in Goiás, Brasilien
 Santa Cruz de Minas in Minas Gerais, Brasilien
 Santa Cruz de Monte Castelo in Paraná, Brasilien
 Santa Cruz de Salinas in Minas Gerais, Brasilien
 Santa Cruz do Arari in Pará, Brasilien
 Santa Cruz do Capibaribe in Pernambuco, Brasilien
 Santa Cruz do Escalvado in Minas Gerais, Brasilien
 Santa Cruz do Piauí in Piauí, Brasilien
 Santa Cruz do Rio Pardo in São Paulo, Brasilien
 Santa Cruz do Sul in Rio Grande do Sul, Brasilien
 Santa Cruz dos Milagres in Piauí, Brasilien

 Santa Cruz (Chile), Chile
 Rancagua, Stadt in Chile (Santa Cruz de Triana, alter Name)

 Santa Cruz (Costa Rica), Stadt in der Provinz Guanacaste, Costa Rica

 Santa Cruz del El Seibo, Stadt in der Dominikanischen Republik

 Santa Cruz del Quiché, Guatemala

 Santa Cruz (Goa), Stadt in Goa, Indien
 Santa Cruz (Mumbai), Vorort von Mumbai, Indien

 Santa Cruz (Jamaika), Jamaika

 Santa Cruz (Kap Verde), Landkreis auf der Insel Santiago, Kap Verde

 Santa Cruz de Mompós, Gemeinde in Bolívar, Kolumbien

 Santa Cruz del Norte, administrative Einheit, Kuba
 Santa Cruz del Sur, administrative Einheit, Kuba

 Santa Cruz (Campeche), Ort in Campeche, Mexiko
 Santa Cruz (Huamuxtitlán), Ort in Guerrero, Mexiko
 Santa Cruz (Tlalixtaquilla de Maldonado), Ort in Guerrero, Mexiko
 Santa Cruz (Huejutla de Reyes), Ort in Hidalgo, Mexiko
 Santa Cruz (Zempoala), Ort in Hidalgo, Mexiko
 Santa Cruz (México), Ort in México, Mexiko
 Santa Cruz (Nayarit), Ort in Nayarit, Mexiko
 Santa Cruz (Querétaro), Ort in Querétaro, Mexiko
 Santa Cruz (Sonora), Ort in Sonora, Mexiko
 Santa Cruz Amilpas, Stadt in Oaxaca, Mexiko
 Santa Cruz Atizapán, Stadt in México, Mexiko
 Santa Cruz de las Flores, Stadt in Jalisco, Mexiko
 Santa Cruz del Valle, Stadt in Jalisco, Mexiko
 Santa Cruz Xoxocotlán, Stadt in Oaxaca, Mexiko
 Municipio Santa Cruz (Sonora)

 Santa Cruz (Dili), Suco des Verwaltungsamts Nain Feto in der Gemeinde Dili, Osttimor

 Santa Cruz de Flores, Stadt in der Region Lima, Peru

 Santa Cruz (Davao del Sur) in Davao del Sur, Philippinen
 Santa Cruz (Ilocos Sur) in Ilocos Sur, Philippinen
 Santa Cruz (Laguna) in Laguna, Philippinen
 Santa Cruz (Marinduque) in Marinduque, Philippinen
 Santa Cruz (Occidental Mindoro) in Occidental Mindoro, Philippinen
 Santa Cruz (Zambales) in Zambales, Philippinen

 Santa Cruz (Madeira) auf Madeira, Portugal
 Santa Cruz (Agrochão) im Kreis Agrochão, Portugal
 Santa Cruz (Almodôvar) in Kreis Almodôvar, Portugal
 Santa Cruz (Armamar) im Kreis Armamar, Portugal
 Santa Cruz (Coimbra) im Kreis Coimbra, Portugal
 Santa Cruz (Lagoa) im Kreis Lagoa auf den Azoren, Portugal
 Santa Cruz (Santiago do Cacém) im Kreis Santiago do Cacém, Portugal
 Santa Cruz (Vinhais), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Vinhais, Portugal
 Santa Cruz (Praia da Vitória) im Kreis Praia da Vitória, Portugal
 Santa Cruz da Graciosa auf den Azoren, Portugal
 Santa Cruz da Trapa im Kreis São Pedro do Sul, Portugal
 Santa Cruz das Flores auf den Azoren, Portugal
 Santa Cruz do Bispo im Kreis Matosinhos, Portugal
 Santa Cruz do Douro im Kreis Baião, Portugal
 Santa Cruz do Lima im Kreis Ponte de Lima, Portugal
 Santa Cruz-Trindade im Kreis Chaves, Portugal

 Santa Cruz (São Tomé und Príncipe), Stadt auf der Insel São Tomé, São Tomé und Príncipe

 Santa Cruz (Córdoba), Vorort von Córdoba, Spanien
 Santa Cruz (Mieres) in Mieres, Spanien
 Santa Cruz (Murcia) in der Provinz Murcia, Spanien
 Santa Cruz (Segovia) in der Provinz Segovia, Spanien
 Santa Cruz (Sevilla), Stadtteil von Sevilla, Spanien
 Santa Cruz de Bezana in der Region Kantabrien, Spanien
 Santa Cruz de Boedo in der Provinz Palencia, Spanien
 Santa Cruz de La Palma auf den Kanarischen Inseln, Spanien
 Santa Cruz de la Salceda in der Provinz Burgos, Spanien
 Santa Cruz de la Serós in der Provinz Huesca, Spanien
 Santa Cruz de la Sierra (Spanien) in der Region Extremadura, Spanien
 Santa Cruz de la Zarza in der Provinz Toledo, Spanien
 Santa Cruz de los Cáñamos in der Provinz Ciudad Real, Spanien
 Santa Cruz de Marchena in der Provinz Almería, Spanien
 Santa Cruz de Moncayo in der Provinz Saragossa, Spanien
 Santa Cruz de Moya in der Provinz Cuenca, Spanien
 Santa Cruz de Mudela in der Provinz Ciudad Real, Spanien
 Santa Cruz de Noguera in der Provinz Teruel, Spanien
 Santa Cruz de Paniagua in der Provinz Cáceres, Spanien
 Santa Cruz de Pinares in der Provinz Ávila, Spanien
 Santa Cruz de Tenerife auf den Kanarischen Inseln, Spanien
 Santa Cruz del Grío in der Provinz Saragossa, Spanien

 Santa Cruz (Trinidad und Tobago), Trinidad und Tobago

 Santa Cruz (Aragua), Venezuela
 Santa Cruz del Zulia, Venezuela

 Santa Cruz (Kalifornien), Hauptstadt des Santa Cruz County, Kalifornien, USA
 Santa Cruz (New Mexico), Ort in New Mexico, USA
 Santa Cruz (Texas), Ort in Texas, USA

 Santa Cruz (Aruba), Kleinstadt auf der karibischen Insel Aruba

 ein Ort und Aldeia im Suco Ailelo, Osttimor, siehe Ailelo

Baulichkeiten:
 zahlreiche Kirchen, siehe Heilig-Kreuz-Kirche
 Mosteiro de Santa Cruz, Kloster in Coimbra, Portugal
 Santa Cruz (Friedhof), Friedhof in Dili (Osttimor)

Inseln:
 Santa-Cruz-Inseln, Inselgruppe in den Salomonen
 Santa Cruz (Galápagos), Insel der Galápagos-Inseln
 Isla Santa Cruz (Mexiko), Insel im Golf von Kalifornien
 Nendo, eine Salomonen-Insel
 Saint Croix, Insel der Jungferninseln (ursprünglicher Name)
 Santa Cruz Island, eine der kalifornischen Kanalinseln

sowie:
 Santa Cruz Mountains, Gebirgskette in Kalifornien
 Río Santa Cruz, Fluss in Argentinien
 Santa Cruz River, Fluss
 Nevado Santa Cruz, ein Berg in der Cordillera Blanca (Peru)
 Santa Cruz Point, Landspitze von Greenwich Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Santa Cruz, Weiteres
 Santa Cruz (Unternehmen), US-amerikanischer Sportartikelhersteller
 Santa Cruz Biotechnology, US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen

Verkehrsmittel:
 Santa Cruz, Flugzeug, mit dem 1922 die portugiesischen Piloten Gago Coutinho und Sacadura Cabral als Erste den Südatlantik nach Brasilien überquerten
 Santa Cruz (E 12), Zerstörer der argentinischen Marine (Stapellauf 1937)
 Santa Cruz (S 42), U-Boot der argentinischen Marine (Stapellauf 1982)
 Santa Cruz de la Sierra (PR 51), Flusskampfschiff der bolivianischen Marine (Stapellauf 1986)
 Santa Cruz (Schiff), Kreuzfahrtschiff, Ecuador
 Hyundai Santa Cruz, Pick-up des koreanischen Autoherstellers Hyundai

Sowie:
 Santa Cruz (Drama), Drama von Max Frisch
 Santa Cruz (Spiel), Brettspiel von Marcel-André Casasola Merkle
 Santa Cruz (Band), finnische Glam Metal-Band

Sport:
 AA Santa Cruz, brasilianischer Fußballklub aus Salinópolis
 Deportes Santa Cruz, chilenischer Fußballklub aus Santa Cruz (Chile)
 FC Santa Cruz (MG), brasilianischer Fußballklub aus Belo Horizonte
 FC Santa Cruz (MT), brasilianischer Fußballklub aus Barra do Bugres
 FC Santa Cruz (RJ), brasilianischer Fußballklub aus Rio de Janeiro
 FC Santa Cruz (RS), brasilianischer Fußballklub aus Santa Cruz do Sul
 Santa Cruz FC, brasilianischer Fußballklub aus Recife
 Santa Cruz Recreativo EC, brasilianischer Fußballklub aus Santa Rita (PB)
 SC Santa Cruz, brasilianischer Fußballklub aus Santa Cruz (RN)
 Santa Cruz Syndicate, US-amerikanisches Mountain Bike Rennteam

Siehe auch:
 Palacio de Santa Cruz 
 Santacruz
 Santacrus, Dorf im Suco Costa (Pante Macassar), Osttimor